Карин Аня Элисабет Лундквист (; род. 7 июня 1971 года, Уппсала, Швеция) — шведская актриса театра и кино. С 1995 по 1999 года она училась в Стокгольмском театральном институте. Позже Аня работала в театре Плаза, Королевском драматическом театре и Стокгольмском городском театре. Карьеру в кино Аня Лундквист начала в 2000 году в фильме «Вместе». Она также известна по роли Карин в фильме «Всё включено: Каникулы в Греции» и его сиквелам.

Фильмография

Ссылки 
 
 Аня Лундквист на сайте КиноПоиск

Актрисы Швеции